Альфред Хичкок представляет ()

 Альфред Хичкок представляет (телесериал, 1955) — США
 Альфред Хичкок представляет (телесериал, 1985) — США
 Альфред Хичкок представляет (фильм) — США, 1985